Gaetano Zappalà (1905-1992) – medico italiano
Gaetano Zappalà (1931-1993) – giornalista italiano